KZ Hannover-Stöcken steht für

 KZ Hannover-Stöcken (Akkumulatorenwerke)
 KZ Hannover-Stöcken (Continental)